Thunder & Lightning é um jogo de videogame lançado pela Romstar em 1990 na América do Norte, pela Athena em 1991 no Japão e foi distribuidora pela Visco. No Japão, o jogo foi lançado com o nome Family Block.

História 
Um tipo de jogo "Breakout", com personagens como Mr. Chin e o Guerreiro do Trovão. Mr. Chin segura uma vara sobre a cabeça, que atua como o remo. Se a sua bola atinge um dos transportadores power-up (Voando Submarine Saucer, ou do avião), você tem que tentar pegar o. Lançado power-up, continuando a manter a bola em jogo

Introdução 
Family Block é um jogo japonês que copia quase tudo de Arkanoid, ou de circo para o Atari 2600. Como Arkanoid sua missão é eliminar todos os blocos da tela usando uma bola e uma raquete. A bola vai mais rápido, pois salta cada vez mais tornando muito mais difícil de seguir, quando todos os blocos são ido você vai passar para o próximo nível mais difícil. Claro que existem também poder-ups que ajudarão você a tornar mais fácil, como bolas e bolas maiores multiplay.
Não há realmente uma boa estratégia para completar esses níveis, então eu só incluiu os diagramas e discriptions de power-ups/obstacles.

Items 
 Bola Grande - A grande bola vai fazer a sua bola maior, é o mais valioso poder-se-você pode obter, porque ele vai destruir todos os blocos no terreno, incluindo os inquebráveis.
 Devagar - Como o nome indica, este power-up fará sua bola ir mais devagar.
 Multiplique (3x) (5x) - Este power-up irá dividir a bola em três ou cinco bolas tornando-oro mais fácil se livrar de mais blocos.
 Luva - A luva lhe dará a capacidade de pegar a bola, fazendo-a aderir em a sua raquete, você pode soltar a bola novamente pressionando A.
 Foguete - Este também é um bom poder-se-, especialmente quando há tartarugas próximos para baixo, pressione A para atirar, você não será capaz de quebrar blocos inquebráveis ​​com ele embora.

Obstáculos 
 Tempo de Deus - O deus do tempo está de pé sobre uma nuvem e se você acertá-lo parafusos elétricos ao redor ele vai destruir um monte de blocos, incluindo os inquebráveis​​, tenha cuidado embora, porque ele também vai lançar um parafuso elétrico seu caminho que irá chocar por um período curto de tempo.
 Vaso - Quando você acertar o vaso vermelho um Octopussy vai sair e vai tentar manter para a sua raquete, quando ele faz o seu movimento será desacelerado muito. tentar para obter o off Octopussy, deixando a bola bater.
 Planta - Você já se deparar com as plantas no primeiro nível, se eles conseguem comer a bola, então eles vão cuspir em 2 bolinhas tornando-se um pouco mais difícil a segui-los.
 Tartarugas - As tartarugas estará vindo de cima da tela e que por sua vez, em blocos enchendo o nível novamente, quando você está tendo problemas com eles, então o melhor poder-se-à ter seria o míssil.
 Pássaros - O pássaro muito bonito age da mesma forma como o deus wheather, quando ele bateu, ele enlouquece e irá destruir todos os blocos que ela atinge.

Jogos eletrônicos de 1990
Jogos para Nintendo Entertainment System
Jogos para arcade